Monssen ist der Nachname von

 Carl Monssen (1921–1992), norwegischer Ruderer
 Elke Monssen-Engberding (* 1950), deutsche Juristin
 Sigurd Monssen (1902–1990), norwegischer Ruderer